Закинф:

 Закинф — остров в Ионическом море, один из Ионических островов.
 Закинф — ном в Греции, в группе Ионических островов.